Семенко Анатолій Іларіонович — український науковець, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР в галузі радіозв'язку.
 Семенко Віра Пантелеївна — доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України.
 Семенко Дейв () — канадський хокеїст.
 Семенко Михайль Васильович — український поет-футурист.
 Семенко Олександр Іванович ( 1925) — український художник.
 Семенко Юрій Сергійович — український журналіст і політичний діяч.

Див. також 
 Семенки

Українські прізвища
Прізвища на -енко